GNF 1 (1986/1987) był 31. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Wydad Casablanca. Nowym mistrzem Maroka został zespół FAR Rabat.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

1. runda

Grupa A

Grupa B

Play-off

Najlepsi strzelcy 
13 goli
 Nadir (Wydad Casablanca)
 Chouch (Kawkab Marrakech)
10 goli
 Boushaba (Renaissance Berkane)
 Rachid (Renaissance Settat)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej
1986 w Afryce
1987 w Afryce